

Geografia 
 Magnan – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Bernard Pierre Magnan – generale francese, maresciallo dell'Impero
 Jean-Claude Magnan – ex schermidore francese
 Pierre Magnan – scrittore francese